Der Nürnberger Versicherungscup 2017 war ein Tennisturnier der Damen in Nürnberg. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2017 und fand vom 21. bis 28. Mai 2017 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Kiki Bertens. Den Doppeltitel im vergangenen Jahr gewann, mit ihrer Partnerin Johanna Larsson, ebenfalls Bertens.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Nürnberger Versicherungscup 2017 fand vom 20. bis 21. Mai 2017 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Nürnberg